Elaeoselinum mangenotianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Marie Louis Emberger. Elaeoselinum mangenotianum ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mangenotianum